Мирза Али Моджуз (; 29 марта 1873, Шебустар — 25 сентября 1934, Шахруд) — азербайджанский поэт XIX — начала XX века.

Биография 
Мирза Али Моджуз родился 29 марта 1873 года в городе Шебустар в семье купца. Учился в духовной школе. В 1889 году переехал в Турцию, где и опубликовал свои первые стихи. На родину вернулся в 1905 году. Под влиянием азербайджанской демократической литературы, особенно Сабира, Моджуз писал сатирические стихи. Основными темами его творчества были бесправие народа («Родина», «Что ни день» и др.), его борьба против притеснителей, положение закрепощенной женщины («Несчастные девушки» и др.). Моджуз воспевал также В. И. Ленина («Ленин»), Октябрьскую революцию 1917 («Революция грянет», «Наконец» и др.). Лишь после смерти поэта эти его произведения увидели свет.

Сочинения 
 Шеирлəр, Бакы, 1955
 В рус. пер. — Стихи. [Предисл. Г. Мамедали], Б., 1956, в кн.: Антология азербайджанской поэзии, т. 2, М., 1960, с. 244—58.

Ссылки

Литература 
 Омарова Л., М. А. Мовджуз Шабустари, «Изв. АН Азерб. ССР», 1955, № 5
 Омарова Л., М. Эли Мочуз, Бакы, 1958.

Азербайджанские поэты
Сатирики Азербайджана